Ladislav Rygl kan syfta på:

 Ladislav Rygl, Sr., tidigare tjeckoslovakisk nordisk kombinationsåkare
 Ladislav Rygl, Jr., född 1976, tidigare tjeckisk nordisk kombinationsåkare